Alain Harel (* 1950), ecclésiastique français ;
 Amand Pierre Harel (1836 — 1885), sculpteur ;
 Barbara Harel (* 1977), judokate française ;
 Charles Jean Harel (1790 — 1846), journaliste, dramaturge et directeur de théâtre français ;
 Émilie Harel (1979-), illustratrice pour la presse et la littérature jeunesse ;
 Isser Harel (1912 — 2003), homme politique israélien ;
 Jean-Louis Harel (* 1965), coureur cycliste français ;
 Louis Auguste Harel de La Noë (1852 — 1931), ingénieur français ;
 Louise Harel (* 1946), femme politique québécoise ;
 Marie Harel (1761 — 1844), agricultrice inventrice du camembert de Normandie ;
 Paul Harel (1854 — 1927), poète et aubergiste français ;
 Philippe Harel (* 1956), réalisateur, acteur et scénariste français ;
 Pierre Harel (* 1944), poète, musicien, cinéaste et scénariste québécois ;
 Rose Harel (1826 — 1885), poétesse et goguettière française ;
 Simon Harel (* 1957), intellectuel québécois ;
 Yossi Harel (1918 — 2008), militaire israélien.

Patronyme hébreu
Patronyme normand